Горан Жижак (Бања Лука, 30. август 1968), познатији као Ди-џеј Крмак (-{DJ Krmak}-), популарни је техно-фолк и турбо-фолк певач на просторима бивше Југославије. Живи у Босни и Херцеговини. Завршио је три факултета: правни филозофски и богословни.

Хитови Ди-џеј Крмка су Цијело село шмрче бијело, Докторе, Специјалац, Немам конкуренцију (дует са Мартом Савић), Прада и Кавали, Рецесија, Ерос Босанчерос, Армани, Папагај, Шумахер, Karai me, Дању радим ја на црно, а ноћу на бијело, Професорице, Зеница, Механичар...

Дискографија 
 Студијски албуми
 Коцкари (1999)
 Шумахер (2000)
 Бо Сан Ремо (2001)
 Холивуд (2003)
 Мексиканац (2004)
 Ванземљаци (2006)
 Класична армија (2007)
 Ту, ту (2008)
 Без конкуренције (2010)
 Доживотна робија (2012)

Референце

Спољашње везе 
 Званични веб-сајт, www.djkrmak.com (угашен; архива)
 

Рођени 1968.
Бањалучани
Босанскохерцеговачки певачи
Турбо-фолк певачи
Музичари из Републике Српске
Људи под псеудонимом